W Polsce
 Kurowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa 
 Kurowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Brójce 
 Kurowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie
 Kurowice – gromada w powiecie łódzkim
 Kurowice – gromada w powiecie sokołowskim

Na Ukrainie 
 Kurowice – wieś w obwodzie lwowskim

Zobacz też: Kolonia Kurowice, Kurowice Kościelne